Franz Josef von Gerstner (17561832), mathématicien, physicien et pionnier du chemin de fer autrichien.
 Franz Anton von Gerstner (17961840), ingénieur et pionnier du chemin de fer autrichien.
  (18881948), botaniste allemand.
 Karl Gerstner (19302017) graphiste, artiste et théoricien suisse.
 Lou Gerstner (* 1942), chef d'entreprise américain.
 Sascha Gerstner (* 1977), musicien allemand.

Voir aussi 
 Gerster
 , , , , Gerstler,  ()

Patronyme allemand
Patronyme juif